Кряж — твёрдая отдельная часть чего-либо, сама по себе являющаяся целым.

 Кряж (возвышенность) — холмистая возвышенность.
 Кряж — отрезок нижней, комлевой части древесного ствола, предназначенный для выработки специальных видов лесопродукции.
 Кряж (улей) — дупло, долблёный улей.
 Кряж (о человеке) — крепыш, здоровяк; иногда, в переносном смысле — упорный и прижимистый человек.
 Кряж — сорт льна народной селекции.

Топонимы 
 Кряж — военный аэродром в Самаре.
 Кряж — микрорайон в Куйбышевском районе Самары.
 Кряж — планируемая станция метро в Самаре.
 Кряж — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Кряж — деревня в составе города Чусовой Пермского края.

См. также 
 Кряжи — деревня в Павловском районе Нижегородской области.
 Кряжъ — российская музыкальная группа, образованная в сентябре 1998 года, в Санкт-Петербурге.

Примечания

Ссылки 
 Кряж в словарях